RCK steht als Abkürzung für:
 Coffield Regional Airport in Rockdale, Texas (IATA-Code)
 RC Kadiogo Ouagadougou, ein Sportverein aus Burkina Faso
 RCK-Challenge, Rennserie für ferngesteuerte Autos
 RCK TV, ein deutscher Pay-TV-Sender rund um Rockmusik mit Sitz in Landshut

RCK